Eyak ist die Bezeichnung für verschiedene Begriffe:
 Eyak (Sprache), eine Na-Dené-Sprache, die im südlichen Alaska gesprochen wurde
 Eyak (Volk), ein Indianerstamm in Alaska
 Eyak (Fluss), ein Fluss in Alaska